Дялтува 

 Дялтува — местечко в Укмергском районе Литвы
 Дялтува — историческая область между Литвой и Жемайтией

См. также  
 Дялтува (фамилия)